<p align="justify">Miss Ceará BE Emotion 2018 foi a 57ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Ceará BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion 2018, único caminho para o Miss Universo. O evento teve seu ápice no dia 12 de abril  no Theatro Via Sul, localizado em Fortaleza sob a coordenação de Valéria Mannarino e Gláucia Tavares. A grande vencedora, destoante de outras quinze candidatas, foi a representante de Groaíras, Teresa Santos,  coroada por sua antecessora, Aléxia Duarte, Miss Ceará BE Emotion 2017.

Resultado

Colocações

Ordem do anúncio

Top 10 
 Aracoiaba
 Fortaleza
 Quixadá
 Iguatu
 Limoeiro do Norte
 Maracanaú
 Quixeramobim
 São Gonçalo do Amarante
 Groaíras
 Reriutaba

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

 Aracoiaba - Cybelle Pinheiro

 Cariri - Bruna Velloso

 Caucaia - Larissa Damasceno

 Fortaleza - Daniela Carneiro

 Groaíras - Teresa Santos

 Iguatu - Hionara Almeida 

 Limoeiro do Norte - Innessa Pontes

 Maracanaú - Larissa Ferreira 

 Maranguape - Mariana Queiroz

 Massapê - Celena Pontes

 Pacajus - Rebeca Nepomuceno

 Quixadá - Lyana Almeida

 Quixeramobim - Mylla Gurgel

 Reriutaba - Raiane Furtado

 São Gonçalo do Amarante - Thâmilla Assunção

 Tamboril - Eliana Caiana

Links Externos 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Brasil BE Emotion

 Site do Miss Universe 

 Plataformas digitais
 Miss Ceará BE Emotion no Facebook

 Miss Ceará BE Emotion no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil